MRT kan avse: 

 MRT – en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik, se Magnetisk resonanstomografi
 MRT – landskod i ISO 3166-1 för Mauretanien    
 MRT – ett public service-bolag i Nordmakedonien, se Makedonska Radio-Televizija
 MRT Singapore – ett tunnelbanesystem i Singapore